De Serie A 1945/46 was het 43ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het vijftiende seizoen van de Serie A. Torino werd kampioen. Dit werd niet altijd gezien als een officieel kampioenschap omdat de teams uit Zuid-Italië eigenlijk clubs uit de Serie B waren terwijl de noordelijke Serie B teams nog in de Serie B speelden met Serie C teams.

Campionato Alta Italia Serie A (Noord-Italië)

Eindstand

Play-off 
Replay

Uitslagen

Campionato Centro Sud Serie A-B (Centraal- en Zuid-Italië)

Eindstand 

(*) Bari en Napoli delen de titel.
(**) Serie B clubs

Uitslagen

Finaleronde

Eindstand 

(*) Serie B teams

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1945/46